Temistocle ist der Name folgender

Libretti:
 Temistocle (Metastasio), Opernlibretto von Pietro Metastasio (1736)
 Temistocle (Zeno), Opernlibretto von Apostolo Zeno (1701)

Opern:
 Temistocle (Bach), Oper von Johann Christian Bach (1772)
 Temistocle (Bernasconi), Oper von Andrea Bernasconi (1740)
 Temistocle (Caldara), Oper von Antonio Caldara (1736)
 Temistocle (Chelleri), Oper von Fortunato Chelleri (1720)
 Temistocle (Chinzer), Oper von Giovanni Chinzer (1737)
 Temistocle (Duran), Oper von Josep Duran i Pejoán (1762)
 Temistocle (Finazzi), Oper von Filippo Finazzi (1746)
 Temistocle (Jommelli, 1757), Oper von Niccolò Jommelli (1757)
 Temistocle (Jommelli, 1765), Oper von Niccolò Jommelli (1765)
 Temistocle (Latilla), Oper von Gaetano Latilla (1737)
 Temistocle (Manna), Oper von Gennaro Manna (1761)
 Temistocle (Monza), Oper von Carlo Monza (1766)
 Temistocle (Orlandini), Oper von Giuseppe Maria Orlandini (1737)
 Temistocle (Pacini), Oper von Giovanni Pacini (1823)
 Temistocle (Porpora, 1718), Oper von Nicola Antonio Porpora (1718)
 Temistocle (Porpora, 1743), Oper von Nicola Antonio Porpora (1743)
 Temistocle (Ristori), Oper von Giovanni Alberto Ristori (1738)
 Temistocle (Schwanberger), Oper von Johann Gottfried Schwanberger (1762)
 Temistocle (Ziani), Oper von Marc’Antonio Ziani (1701)

Siehe auch:
 Thémistocle, Oper von François-André Danican Philidor (1785)
 Temistocle in bando (Giannettini), Oper von Antonio Giannettini (1682)
 Temistocle in bando (Verocai), Oper von Giovanni Verocai (1747)